Гогли́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гоглидзе, Виктор Арсентьевич (1905—1964) — советский шахматист, международный мастер.
 Гоглидзе, Сергей Арсентьевич (1901—1953) — руководящий работник советских органов государственной безопасности, генерал-полковник.